Predrag Filipović (atleet)
 Predrag Filipović (voetballer)